Azamgarh (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Azamgarh (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Azamgarh (stad), een stad in het Indiase district Azamgarh